Драгослав Петровић може бити:

 Драгослав Петровић (народни херој), народни хероја Југославије.
 Драгослав Петровић (песник), српски песник и приповедач.